La temporada 1963-64 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la 6.ª edición de la máxima competición europea de clubes de baloncesto femenino.

El Daugava Riga ganó su cuarto título en cinco años. En la final derrotó al Spartak Sokolovo Praga. Antes eliminó en las semifinales al vigente campeón, el Slavia Sofía.

Resultados

Fase previa

Octavos de final

Cuartos de final

Semifinales 
{| cellspacing="0" style="background: #EBF5FF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=75%
|- bgcolor=#006699 style="color:white;"
!width=30%|Equipo Local Ida
!Resultado
!width=30%|Equipo Visitante Ida
!Ida
!Vuelta
|-
|align=right|Slavia Sofía  || align=center| 98 – 107 ||  Daugava Riga || align=center| 51–46 || align=center| 47–61
|-
|align=right|Spartak Sokolovo Praga  || align=center| 152 – 113 ||  Estrella Roja de Belgrado || align=center| 75–59 || align=center| 77–54
|-
|}

 Final 

 Clasificación 
  Daugava Riga'''
 
  Spartak Sokolovo Praga

  Estrella Roja de Belgrado
  Slavia Sofía

  Heidelberger TV 1846
  MTK Budapest
  Olimpia Poznań
  TSC Berlín

  SK Ankara
  ASPTT Rabat
  Blue Stars Amsterdam
  CREFF Madrid
  Standard Lieja
  Zeneca Ginebra

Enlaces externos 
 Resultados del torneo en todor66.com

Baloncesto en 1963
Baloncesto en 1964
Euroliga Femenina